|-
| 188101 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188102 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188103 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188104 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188105 - ||  || 18 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188106 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188107 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188108 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188109 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188110 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 188111 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188112 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188113 - ||  || 9 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 188114 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188115 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188116 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188117 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188118 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188119 - ||  || 6 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 188120 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188121 - ||  || 22 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188122 - || 2002 CH || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188123 - || 2002 CT || 2 februarie 2002 ||  || 
|-
| 188124 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188125 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188126 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188127 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188128 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188129 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188130 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188131 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188132 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188133 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188134 - ||  || 11 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188135 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188136 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188137 - ||  || 13 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188138 - ||  || 12 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188139 - ||  || 6 februarie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 188140 - ||  || 14 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188141 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188142 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188143 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188144 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188145 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188146 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188147 - ||  || 11 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188148 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188149 - ||  || 20 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188150 - ||  || 30 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188151 - ||  || 18 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188152 - || 2002 GK || 2 aprilie 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 188153 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188154 - ||  || 4 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188155 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188156 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188157 - ||  || 9 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188158 - ||  || 10 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188159 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188160 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188161 - ||  || 11 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188162 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188163 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188164 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188165 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188166 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188167 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188168 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188169 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188170 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188171 - ||  || 11 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188172 - ||  || 22 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188173 - ||  || 17 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188174 - || 2002 JC || 1 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188175 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188176 - ||  || 5 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188177 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188178 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188179 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188180 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188181 - ||  || 14 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188182 - ||  || 3 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188183 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188184 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188185 - ||  || 14 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188186 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188187 - ||  || 7 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188188 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188189 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188190 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || 
|-
| 188191 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188192 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188193 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || 
|-
| 188194 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188195 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188196 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188197 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188198 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188199 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188200 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-